Sasin –  niewybitny szczyt w Górach Bystrzyckich w masywie Jagodnej

Ludzie noszący nazwisko Sasin 
 Leon Fedorowicz Sasin – wójt grodzieński (XVI wiek)
 Jacek Sasin (ur. 1969) – polski polityk i urzędnik samorządowy
 Jacek Sasin – polski grafik, rysownik satyryczny, ilustrator, fotograf i dziennikarz, syn Józefa
 Józef Sasin (ur. 1934) – polski generał
 Paweł Sasin (ur. 1983) – polski piłkarz

Zobacz też